Den Namen Resolution bzw. HMS Resolution trugen bis heute insgesamt zwölf Schiffe der britischen Royal Navy:

 Die erste Resolution, zuvor Tredagh genannt, war mit 58 Kanonen bewaffnet und sank am 4. August 1666 beim St. James’s Day Fight.
 Die zweite Resolution war ein mit 70 Kanonen bewaffnetes Linienschiff dritter Klasse, 1703 abgebrochen.
 Die dritte Resolution lief 1705 vom Stapel. Das 70-Kanonen-Schiff wurde 1707 aufgegeben.
 Die vierte Resolution, ein 70-Kanonen-Schiff dritten Ranges, lief 1708 vom Stapel und sank 1711.
 Die fünfte Resolution lief 1758 vom Stapel. Das 74-Kanonen-Schiff wurde bereits 1759 vor St. Nazaire versenkt.
 Die sechste HMS Resolution lief 1770 vom Stapel und nahm u. a. an der Seeschlacht bei Kap St. Vincent teil. Das Schiff wurde 1813 abgewrackt.
 Die siebente Resolution war ein von James Cook auf seiner zweiten und dritten Südseereise verwendetes Expeditionsschiff.
 Die achte HMS Resolution war ein 1779 angekaufter Kutter. Er wurde 1797 versenkt.
 Die neunte HMS Resolution war ein 1892 vom Stapel gelaufenes Schlachtschiff der Royal Sovereign-Klasse, das bis 1914 im Dienst stand.
 Die zehnte HMS Resolution war ein Schlachtschiff der Revenge-Klasse, das 1915 vom Stapel lief und von 1916 bis 1944 im Dienst stand.
 Die elfte HMS Resolution war ein Atom-U-Boot mit ballistischen Raketen und Typschiff seiner Klasse, im Dienst von 1968 bis 1996.
 Die zwölfte HMS Resolution ist ein Forschungsschiff, das 1996 der Royal New Zealand Navy überstellt wurde.

Anmerkung:

HMS – manchmal auch mit Satzzeichen geschrieben als H.M.S. – ist ein Akronym bzw. Abkürzung für His Majesty's Ship (Seiner Majestät Schiff) oder Her Majesty's Ship (Ihrer Majestät Schiff) und ist offizielles Namenspräfix aller Kriegsschiffe der britischen Marine (Royal Navy) seit 1789.

Schiffsname der Royal Navy